International Typeface Corporation
 ITC Limited
 ITC Hotels
 Illinois Terminal Railroad
 Independent Transport Commission
 United States International Trade Commission